Charles Smith peut désigner :
 Charles Aubrey Smith (1863-1948), acteur et joueur de cricket international britannique ;
 Charles Emory Smith (1842-1908), homme politique américain ;
 Charles Smith (1850-1917), un joueur de football international anglais ;
 Charles Smith Rutherford (1892-1989), militaire britannique ;
 Charles Smith (1909 - 1976), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Charles D. Smith (1965-), joueur américain de basket-ball ;
 Charles E. Smith (1967-), joueur américain de basket-ball ; 
 Charles Cornelius Smith (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Charles Smith, Charles Sydney Smith, joueur de water-polo britannique.